

Дилго-Поле () — село в Видинській області. Входить до складу общини Димово.
 Дилго-Поле () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Калояново.